La Primera División 1942 è stata la dodicesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la dodicesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1942 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1942
Campionato argentino di calcio